Ez a lista a Rémusz bácsi meséi című magyar élőszereplős-bábfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Televíziós sorozatok epizódlistái